Consolidation steht für: 

 Zeche Consolidation, verkürzt Consol, Bergwerk in Gelsenkirchen
 Consolidation (Lokomotive), ein Dampflokomotivtyp mit der Achsformel 1'D

Siehe auch:
 Konsolidierung (Begriffsklärung)